GMY steht für:
 Guaymaral Airport (IATA-Code), Flughafen von Chía (Kolumbien), Departamento Cundinamarca in Kolumbien

gmy steht für:
 Mykenisches Griechisch (ISO-639-3-Code), älteste dokumentierte Form der griechischen Sprache

Abkürzung